North Berkeley (wijk), wijk in de Amerikaanse stad Berkeley
North Berkeley (BART), metrostation in bovengenoemde wijk